Шельвов:

 Шельвов — село на Украине, находится в Локачинском районе Волынской области.
 Шельвов — село в Белогорском районе Хмельницкой области Украины.